Soba ist der Familienname von:
 Rosa María Bravo Soba (* 1976), spanische Radsportlerin

Soba steht für:
Soba (Laga), ein Ort und Suco in Laga (Osttimor)
 ein Ort und Aldeia in Wairoque (Osttimor), siehe Wairoque
Soba (Kantabrien), eine Gemeinde in Kantabrien, Spanien
 Soba (Westamarasi), ein Dorf im indonesischen Distrikt Westamarasi (Westtimor)
Soba (Alwa), die Hauptstadt des mittelalterlichen Reiches Alwa in Nubien
Soba (Teigware), ein japanisches Nudelgericht
Soba (Angola), eine lokale Autorität in der Hierarchie der traditionellen Verwaltung Angolas

SOBA ist die Abkürzung für:
Service-Orientierte Business Applikation (engl. Service-Oriented Business Application), siehe Serviceorientierte Architektur

Als Kurzform SoBa:
 die Baloise Bank SoBa (vormals Solothurner Bank Soba), eine Schweizer Regionalbank

Siehe auch:

SOBA